Pancrudo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pancrudo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Pancrudo (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar